ATP Finals 2021, właśc. Nitto ATP Finals 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Finals w sezonie 2021 zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 14–21 listopada 2021 roku w Turynie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 7 250 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział ośmiu najlepszych zawodników świata według klasyfikacji Race to Turin, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W zawodach deblowych tak jak w singlu, tenisiści rywalizowali w dwóch grupach po cztery zespoły.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to Turin 

kursywa: Zawodnik nie zakwalifikował się lub pominął dany turniej i zastąpił go najlepszym wynikiem z innego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to Turin

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Przypisy 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 we Włoszech